Ардешен

 Ардешен — район в турецкой провинции Ризе в черноморском регионе Турции.
  — церковь.

См. также 
 Ардеш (значения)